Нагорно-Карабах се може односити на:

 Нагорно-Карабах
 Нагорнокарабашка аутономна област
 Република Арцах (претходно Нагорнокарабашка Република)